Dirk Verhofstadt (handballer) (1950), Belgisch handballer
 Dirk Verhofstadt (publicist) (1955), Belgisch politiek filosoof en publicist